Атанас (Тасе, Таско) Михайлов Гаврилов е български революционер, деец на българското националноосвободително движение в Македония, член на Вътрешната македонска революционна организация и брат на нейния водач Иван Михайлов.

Биография 
Роден е на 16 юни 1904 година в град Щип. Интерниран заедно с майка си от сръбските власти във вътрешността на Сърбия, Тасе Михайлов работи в аптека и се залюбва с дъщерята на сърбина – собственик на аптеката. Брат му Иван Михайлов му изпраща пратеници от ВМРО за да го предупредят, че сватба със сръбкиня не е приемлива за организацията и Атанас не се жени за момичето. Михайлов получава висше образование във Виенския и Белградския университет и отваря собствена аптека в Белград. Общува с бивши кралски министри и има връзки с полицията. При установяването на българското управление в Македония, премества аптеката си в Скопие. Атанас Михайлов е куриер и активен член на ВМРО. Подпомага организирането на българските контрачети във Вардарска Македония. След Деветосептемврийския преврат в 1944 година и изтеглянето на българските войски от Вардарска Македония, заедно с майка си и двете деца на убития му брат Христо, се установява в Кюстендил. Първоначално е общ работник, а през 1946 година постъпва в картонажната фабрика. От началото на януари на 1953 година е съкратен и е без работа. В 1985 година Атанас Михайлов е викан в МВР – Кюстендил, където му предлагат да посети брат си в Рим, но Иван Михайлов го съветва да не пътува за Италия.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМРО
Иван Михайлов
Български революционери от Македония
Родени в Щип
Починали в Кюстендил
Български имигранти от Македония в Кюстендил